Ву́лиця Весе́ла — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Весела — вулиця в місті Бродах.
 Вулиця Весела — вулиця в місті Івано-Франківську.
 Вулиця Весела — вулиця в місті Кривому Розі.
 Вулиця Весела — вулиця в місті Львові.
 Вулиця Весела — вулиця в місті Марганці.
 Вулиця Весела — вулиця в місті Первомайську.
 Вулиця Весела — вулиця в місті Тернополі.
 Вулиця Весела — вулиця в місті Черкасах.

Вулиці